Schönbrunn poate fi:

Palatul Schönbrunn
Schönbrunn (Baden)
Schönbrunn im Steigerwald

Vezi și 
Schönau

Toponime germane